Коровино — село в Бугурусланском районе Оренбургской области, административный центр Коровинского сельсовета.

География 
Находится на берегах реки Малый Мочегай на расстоянии примерно 43 километра по прямой на северо-восток от центра города Бугуруслан.

История
Упоминается с 1740 года, первоначальное название Ново-Афонькино.

Население
Население составляло 700 человек в 2002 году (мордва 72%), 596 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района